Distrito de San Pedro puede referirse a:

 Distrito de San Pedro, en la provincia de Canchis, Cuzco, Perú.
 Distrito de San Pedro, en la provincia de Lucanas, Ayacucho, Perú.
 Distrito de San Pedro, en la provincia de Ocros, Áncash, Perú.
 Distrito de San Pedro de Cachora, en la provincia de Abancay, departamento de Apurímac, Perú.
 Distrito de San Pedro de Cajas, en la provincia de Tarma, departamento de Junín, Perú.
 Distrito de San Pedro de Casta, en la provincia de Huarochirí, departamento de Lima, Perú.
 Distrito de San Pedro de Chaná, en la provincia de Huari, departamento de Áncash, Perú.
 Distrito de San Pedro de Chaulán, en la provincia de Huánuco, , departamento de Huánuco, Perú.
 Distrito de San Pedro de Chunán, en la provincia de Jauja, departamento de Junín, Perú.
 Distrito de San Pedro de Coris, en la provincia de Churcampa, , departamento de Huancavelica, Perú.
 Distrito de San Pedro de Huacarpana, en la provincia de Chincha, departamento de Ica, Perú.
 Distrito de San Pedro de Larcay, en la provincia de Sucre, departamento de Ayacucho, Perú.
 Distrito de San Pedro de Lloc, en la provincia de Pacasmayo, departamento de La Libertad, Perú.
 Distrito de San Pedro de Palco, en la provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho, Perú.
 Distrito de San Pedro de Pillao, en la provincia de Daniel Alcides Carrión, departamento de Pasco, Perú.
 Distrito de San Pedro de Saño, en la provincia de Huancayo, departamento de Junín, Perú.